Oceana (West Virginia), plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
 Oceana (schip, 2000), cruiseschip van P&O Cruises
 Oceana (album), muziekalbum van Derek Sherinian uit 2011
 Oceana (zangeres), Duitse zangeres

Zie ook 
 Oceania (doorverwijspagina)